Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski eram os atuais campeões, mas perderam para David Marrero e Fernando Verdasco nas quartas de final. Alexander Peya e Bruno Soares conquistaram o título, derrotando Robert Lindstedt e Daniel Nestor na final por 5–7, 7–6(9–7), [10–4].

Cabeças de chave

  Bob Bryan /  Mike Bryan (desistiram)
  Marcel Granollers /  Marc López (Semifinais)

<li>  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Final)
<li>  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D